Il doppio  dello  Sparkassen Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Harri Heliövaara e Denys Molčanov 7–5, 6–7(1–7), [10–8].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (primo turno)

  Carlos Berlocq /  Marcel Felder (primo turno)
  Olivier Charroin /  Colin Ebelthite (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Sparkassen Open 2012